

Persone
Orode I ( -76 a.C.) – re dei Parti dall'80 a.C.
Orode II ( -37 a.C.) – re dei Parti dal 57 a.C. circa
Orode III ( -6 o 7 d.C.) – re dei Parti dal 4

Altro 
 Orode – personaggio dell'Eneide